Rosa 'Décoration de Geschwindt' — сорт роз, относится к классу Гибриды розы мультифлора. 

Используется в качестве декоративного садового растения.

Биологическое описание 
Высота куста 400—500 см. Отличается быстрым ростом и выносливостью. 

Колючки редкие, тонкие и острые.

Листья тёмно-зелёные.

Цветки одиночные или в некрупных соцветиях, махровые, плоские, розовые с лёгкими фиолетовыми тенями, края цветка белые, около 8 см в диаметре. 

Аромат отсутствует.

Цветение однократное.

В культуре 
Зоны морозостойкости (USDA-зоны): от 2a до 5a.

Болезни и вредители

Примечания 

Decoration de Geschwindt